Епифань:

 Епифань — посёлок в Терюхском сельсовете Гомельского района Гомельской области Белоруссии.
 Епифань — посёлок в Кимовском районе Тульской области России.

См. также 
 Епифан
 Епифанские шлюзы
 Епифанский район
 Епифанский уезд